Salland, een landstreek in Overijssel
 Vliegveld Salland, een vliegveld bij Lemelerveld
 Panorama Salland, een 180 m2 schilderij van de regio

Organisaties 
 Groot Salland, een voormalig waterschap, opgegaan in waterschap Drents Overijsselse Delta
 Salland (waterschap), een voormalig waterschap, opgegaan in waterschap Groot Salland
 Autobusdienstonderneming Salland, een voormalig openbaarvervoerbedrijf uit de regio
 Aero Club Salland, een zweefvliegclub
 Salland Zorgverzekeringen, een zorgverzekeraar van Eno